Вангелі (Вангєлі; , ) — албанське та румунське прізвище.

Відомі носії 

 Крісті Вангєлі (нар. 1985) — албанський футболіст, захисник.
 Вангелі Спиридон Степанович (нар. 1932) — молдавський радянський дитячий письменник і перекладач.

Румунські прізвища